Atom Heart Mother (album), een album van Pink Floyd
Atom Heart Mother (suite), een muziekstuk op bovenstaand album